Кубок Кремля 1999 года в мужском парном разряде проводится в десятый раз. В основной сетке турнира 16 пар, две из которых прошли в основу получив специальное приглашение от организаторов и ещё одна — преодолев квалификационный турнир.

Пара Джаред Палмер / Джефф Таранго не защищала свой прошлогодний титул, но Таранго принимал участие в турнире (в паре с Евгением Кафельниковым) и проиграл уже в первом раунде.

Посев 

  Дэвид Адамс /  Джон-Лаффни де Ягер (Четвертьфинал)
  Андрей Ольховский /  Давид Приносил (Четвертьфинал)

<ol start="3">
  Оливье Делетр /  Фабрис Санторо ''(Первый раунд)
 ''' Джастин Гимельстоб /  Даниэль Вацек (Титул)

Сетка

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1999